François van Aerssen van Sommelsdijk ist der Name folgender Personen:

* François van Aerssen van Sommelsdijk (1630–1658), niederländischer Reisender
 François van Aerssen van Sommelsdijk (1669–1740), niederländischer Seeoffizier
 François Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk (1725–1793), niederländischer Militär